Ampelisciphotis är ett släkte av kräftdjur. Ampelisciphotis ingår i familjen Isaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Ampelisciphotis